Ску́лме () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Скулме, Валентинс (1922—1989) — латвийский и советский театральный актёр.
 Скулме, Джемма (1925—2019) — советский и латвийский художник.
 Скулме, Ото (1887—1967) — советский латышский живописец и театральный художник.
 Скулме, Уга (1885—1963) — латвийский и советский художник и искусствовед.